Osoby o tym nazwisku:
 Jarosz Jewłaszewski – polski urzędnik
 Kazimierz Ludwik Jewłaszewski – polski urzędnik
 Makary Jewłaszewski – prawosławny biskup